A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 15 km-es egyéni indításos versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a svéd Hanna Öberg nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Eredetileg február 14-én rendezték volna, a kedvezőtlen időjárás miatt február 15-ére halasztották. A verseny helyi idő szerint 17:15-kor, magyar idő szerint 9:15-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N150